Весёлое () — село,
Гуляйпольский городской совет,
Гуляйпольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321810101. Население по переписи 2001 года составляло 13 человек.
Население  в 2016 году составило 4 человека (два дома).

Географическое положение 
Село Весёлое находится на расстоянии в 1 км от села Зелёный Гай и в 4-х км от села Затишье.

Примечания